Burtea este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gabriel Burtea (n. 1976), atlet român 
 Marcu Burtea (1947-2015), senator român
 Valeriu Burtea, ofițer român

Nume de familie românești